Rivesi – abitanti di Riva Ligure
Rivesi – abitanti di Riva Valdobbia
Rivesi – abitanti di Riva presso Chieri
Rivesi – abitanti di Rive